Плече — анатомічний термін, верхня частина руки (або передньої кінцівки тварини) до ліктьового суглоба.
 Плече — побутовий термін, частина тулуба від шиї до руки.
 Плечовий пояс — частина скелета людини і хребетних тварин, яка служить для причленування і опори передніх (у людини — верхніх) кінцівок.
 Плече — частина предмета, розташована під кутом до основної частини.
 Плече — частина важеля від точки опори до точки прикладання сили.
 Плече обкату — відстань по прямій між точкою, в якій вісь повороту колеса перетинається з дорожнім полотном, і центром плями контакту колеса і дороги.
 Плече фінансового важеля — відношення суми позикового капіталу до суми власного акціонерного капіталу.
 Плече — ділянка колії (дороги), яка обслуговується приписаними до неї локомотивами і т. ін.
 Плече — гуцульська назва частини сокири між лезом і отвором для сокирища.
 Плече — назва робочої частини сапіни між дзьобом і отвором для сокирища.
 Плече — гуцульська назва верхньої частини ярма.
 Плече — шип на кінці дерев'яної колісної спиці, яким вона вставляється в гніздо маточини.
 Плече — частина рубля, на якій розташовані зарубки.
 Плечі — верхня частина опуклості горщика.

Примітки